Le championnat du monde d'échecs féminin de 1993 a été remporté par Xie Jun, qui a défendu avec succès son titre contre son adversaire Nana Ioseliani dans le match pour le titre.

Tournoi interzonal de 1991 
Dans le cadre du processus de qualification, un tournoi interzonal a été organisé à Subotica en novembre 1991, avec les meilleurs joueuses de chaque zone FIDE. 35 joueuses y ont participé, les six premières étant qualifiées pour le tournoi des candidates. Pour la première fois, l'Interzonal féminin s'est déroulé sous la forme d'un tournoi à 13 rondes selon le système suisse.

La Nigériane Sylvia Chidi n'est entrée dans le tournoi qu'après les deux premiers tours, ses deux premiers matchs sont donc déclarés forfaits.

Tournoi des candidates 1992-93 
Les six qualifiés du tournoi interzonal ont été rejoints par Chiburdanidze, qui avait perdu le dernier match pour le titre, et Marić, le finaliste du précédent tournoi des candidates. En plus de ces huit, la FIDE a décidé d'accorder une wild card à Polgár, qui, l'année précédente, avait été la première femme à obtenir le titre de grand maître par le biais du tournoi (les championnes du monde Gaprindashvili et Chiburdanidze n'avaient obtenu le titre que par un jugement spécial de la FIDE).

Une fois de plus, le tournoi des candidates s'est déroulé sous la forme d'un double tournoi à la ronde à Shanghai en octobre et novembre 1992, mais cette fois, les deux premières places se sont jouées lors d'un court match de 8 parties pour déterminer le challenger. Comme prévu, Polgár a dominé le tournoi, terminant avec trois points d'avance sur Ioseliani, qui s'est qualifié grâce à un meilleur score au départage que l'ex-championne Chiburdanidze.

Au début du match, à Monaco en février 1993, Polgár dépassait son adversaire de 100 points. Après avoir remporté les deux premières parties et fait match nul dans les trois suivantes, Polgár n'a besoin que d'un seul point dans les trois dernières parties pour remporter la victoire. Cependant, Ioseliani a remporté la sixième partie, fait match nul dans la septième et gagné le huitième pour amener le match à un jeu décisif en deux parties. Polgár a remporté le premier jeu, mais Ioseliani a gagné le second, forçant ainsi un deuxième jeu décisif. Lorsque le schéma se répète, Polgár gagne d'abord, puis Ioselani, la FIDE décide que le match sera décidé par tirage au sort. Ioseliani a gagné, éliminant Polgar du cycle.

 {| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Finale des candidates 1993
!
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!TB1
!TB2
!TB3
!TB4
!Total
|-
| align="left" |
|1
| style="background:black; color:white" |1
|½
| style="background:black; color:white" |½
|½
| style="background:black; color:white" |0
|½
| style="background:black; color:white" |0
|1
| style="background:black; color:white" |0
|1
| style="background:black; color:white" |0
|6
|-
| align="left" |
| style="background:black; color:white" |0
|0
| style="background:black; color:white" |½
|½
| style="background:black; color:white" |½
|1
| style="background:black; color:white" |½
|1
| style="background:black; color:white" |0
|1
| style="background:black; color:white" |0
|1
|6
|}

Match de championnat 1993 
Le match de championnat s'est déroulé à Monaco en 1993. Ioseliani n'a pas eu de succès et la championne en titre, Xie Jun, l'a battue de façon très nette.

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin